Dans de nombreux pays, le ministère du logement est une administration chargée de mettre en œuvre la politique du logement :

 Ministère du Logement (Danemark)
 Ministère du Logement (Espagne)
 Ministère du Logement (France)
 Ministère du Logement (Luxembourg)